Die Lees Knowles Lectures sind eine öffentliche Vorlesungsreihe für Militärgeschichte am Trinity College der University of Cambridge.

Profil 
Sie wurde 1912 zur Förderung der Militärwissenschaften gegründet und richtet sich in erster Linie an Militär-, Politik- und Sozialhistoriker, aber auch an eine breitere Öffentlichkeit. Gründer war der britische Militärhistoriker Lees Knowles. Es waren bedeutende britische Persönlichkeiten in Cambridge zu Gast, anfangs vor allem Offizier, heute überwiegend Marine- und Militärhistoriker. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts unregelmäßig, finden seit den 1970er Jahren die Lesungen zweijährlich statt. Erster Lecturer war Sir Julian Corbett (1915).

Lecturer 
 1915: Sir Julian Corbett: The Great War after Trafalgar
 1922: Colonel Maxwell Earle: The principal strategical problems affecting the British Empire
 1923: Colonel Maxwell Earle: The principles of war
 1924: Colonel M.A. Wingfield: The eight principles of war as exemplified in the Palestine campaign, 1915–1918
 1924: Lieutenant Colonel F.P. Nosworthy: Russia before, during and after the Great War
 1925: Major General Sir Frederick Maurice: Statesmen and soldiers in the American civil war
 1927: Major General Sir Wilkinson Bird: Some early crises of the war, and the events leading up to them: Western Front 1914
 1928: Major General Sir George Aston: Problems of empire defence
 1929: A.R. Hinks: Frontiers and boundary delimitations
 1930: William Woodthorpe Tarn: Hellenistic military developments
 1931: Admiral Sir Herbert Richmond: Capture at sea in war
 1932: Captain Basil Liddell Hart: The movement of military thought from the eighteenth to the twentieth century, and its influence on European history
 1933: John Buchan, 1. Baron Tweedsmuir: Oliver Cromwell as a soldier
 1934: Air Commodore Lionel Charlton: Military aeronautics applied to modern warfare
 1936: C.R.M.F. Cruttwell: The role of British strategy in the Great War
 1937: General Sir Edmund Ironside, 1. Baron Ironside: British military history from 1899 to the present
 1939: General Sir Archibald Wavell, 1. Earl Wavell: Generalship
 1940: General Sir Frederick Maurice: Public opinion in war
 1941: Captain Cyril Falls: The nature of modern warfare
 1942: Major General Sir George Lindsay: War on the civil and military fronts
 1946: Colonel A.H. Burne: Military strategy as exemplified in World War II
 1947: Air Marshal Arthur Tedder, 1. Baron Tedder: Air power in modern warfare
 1948: Admiral Sir William James: The influence of sea power upon the history of the British people
 1949: Sir Ronald Weeks: Organisation and equipment for war
 1950: Sir Henry Tizard: The influence of war on science
 1951: General Sir William Platt: The campaign against Italian East Africa, 1940–1 / Captain G.H. Roberts: The battles of the Atlantic
 1952: Air Chief Marshal Sir Roderic Hill: Some human factors in war
 1953: Sir Fitzroy Maclean: Irregular warfare
 1954: General Sir Brian Horrocks: Are we training for the last war?
 1956: Patrick Maynard Stuart Blackett: Atomic weapons, 1945–1955
 1957: John Ehrman: Cabinet government and war, 1890–1940
 1958: Field Marshal John Harding, 1. Baron Harding of Petherton: Mediterranean strategy in the 2nd World War / Sir Leslie Rowan: Arms and economics: the changing challenge
 1960: Captain Stephen Roskill: Maritime strategy in the twentieth century
 1961: Field Marshal William Slim, 1. Viscount Slim: The military mind and the spirit of an army
 1962: Lieutenant General Sir John Winthrop Hackett Junior: The profession of arms
 1963: Noble Frankland: The strategic air offensive
 1965: Sir Solly Zuckerman: Science and military affairs
 1966: Michael Howard: Conduct of British strategy in the 2nd World War
 1968: Reginald Victor Jones: Command
 1969: Alastair Buchan: The changing functions of military force in international politics
 1970: Geoffrey Best: Conscience and the conduct of war, from the French Revolution through the Franco-Prussian war
 1971: Harry Hinsley: War and the development of the international system
 1972: John Erickson: Soviet soldiers and Soviet society
 1973: Piers Mackesy: Problems of an amphibious power 1795–1808
 1974: Donald Cameron Watt: European armed forces and the approach of the 2nd World War 1933–39 / Hermann Bondi: Science and defence
 1975: R.L. Clutterbuck: Guerilla warfare and political violence
 1977: Christopher Thorne: Anglo-American relations and war against Japan 1941–45
 1979: Field Marshal Michael Carver, Baron Carver: Apostles of mobility
 1981: Laurence Martin: Evolution of nuclear strategic doctrine since 1945
 1983: Alistair Horne: The French army and politics 1870–1970
 1985: Geoffrey Parker: European warfare 1520–1660
 1986: John Keegan: Some fallacies of military history
 1989: Alan K. Bowman: Vindolanda and the Roman Army: New documents from the northern frontier
 1990: Maurice Keen: English military experience, c.1340 – c.1450
 1992: William Hardy McNeill: Dance, drill and bonding in human affairs
 1995: Hew Strachan: The politics of the British Army 1815–1914
 1996: Field Marshal Sir Peter Inge, Baron Inge: Military force in a changing world
 1998: Keith Jeffery: ‘For the freedom of small nations’: Ireland and the Great War
 2000: Brian Bond: Britain and the First World War: The challenge to historians
 2002: Antony Beevor: The experience of war
 2004: David Parrott: War, Armies, and Politics in Early Modern Europe: The Military Devolution, 1560–1660
 2006: Ben Shephard: What Makes a Soldier? And What Does Not?
 2008: Peter Paret: 1806: The Cognitive Challenge of War
 2010: Andrew Roberts: The creation of Anglo-American grand strategy 1941–45 / Nicholas Rodger: The British Navy in the Second World War / Richard Overy: Air Power in the Second World War: A War Winner? / Max Hastings: The British Army in the Second World War
 2012: Amir Weiner: Total War: The Soviet Union and the Eastern Front in a Comparative Framework
 2014: Ahmed Rashid / Sir Sherard Cowper-Coles / Rory Stewart / Anatol Lieven: 'Games Great and Small: Afghanistan in the Modern World'
 2016: James Howard-Johnston: The Byzantine Art of War

Siehe auch 
 Birkbeck Lectures
 Clark Lectures
 Tarner Lectures

Literatur 
 Brian Bond: The Unquiet Western Front. Britain's Role in Literature and History. Cambridge University Press, New York 2004, ISBN 0-521-80995-9, S. 105 ff.

Weblinks 
 Past Lees Knowles Lectures am Trinity College

Vorlesung
University of Cambridge
Britische Militärgeschichte
Gegründet 1912